Красный Октябрь — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположена в юго-западной части Саратовского района, вблизи к селу Поповка, на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 35 км, до областного центра составляет 28 км. С областным центром Красный Октябрь связан автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке одна улица - Высокая.

Население 

В селе проживает:

Транспорт 
До посёлка Красный Октябрь можно добраться на маршруте общественного транспорта 291 со Стадиона «Волга» до Сбродовки с остановкой "Красный Октябрь", который ежедневно выполняет до трёх рейсов.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района